Гинько — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гинько, Владимир Николаевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Гинько, Елена Валерьевна (род. 1976) — белорусская легкоатлетка, выступающая в спортивной ходьбе.
 Гинько, Николай (1905 — ?) — советский футболист, защитник.